Елені Даніліду була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Ешлі Гарклроуд з рахунком 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 
 Паола Суарес (півфінал)
 Анна Пістолезі (2-ге коло)
 Елені Даніліду (переможниця)
 Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)
 Асагое Сінобу (1-ше коло)
 Лора Гренвілл (1-ше коло)
 Марлен Вайнгартнер (2-ге коло)
 Анка Барна ''(чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Auckland Open
2004